Михаи́л Алекса́ндров
 Александров, Михаил (род. 1989) — болгарский футболист.
 Александров, Михаил Алексеевич (род. 1963) — советский и российский футболист. 
 Александров, Михаил Ефимович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Александров, Михаил Павлович (Александров-Уважный, 1758—1813) — русский скульптор.
 Александров, Михаил Петрович (1908—1986) — Герой Социалистического Труда.
 Александров, Михаил Степанович (1863—1933) — российский революционный деятель (длительное время жил под псевдонимом Михаил Степанович Ольминский).